Kennedy steht für:

 einen Familiennamen, siehe Kennedy (Familienname)
 die Familie Kennedy, eine US-amerikanische Dynastie irischer Abstammung
 John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (1961–1963)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kennedy (Alabama)
 Kennedy (Illinois)
 Kennedy (Indiana)
 Kennedy (Iowa)
 Kennedy (Kalifornien)
 Kennedy (Kentucky)
 Kennedy (Minnesota)
 Kennedy (Nebraska)
 Kennedy (New Mexico)
 Kennedy (New York)
 Kennedy (Pennsylvania)
 Kennedy (Wisconsin)

in Ecuador:
 Kennedy (Quito)

in Kanada:
 Kennedy (Saskatchewan)

in Kolumbien:
 Kennedy (Bogotá), Stadtteil

Kennedy ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte in der Antarktis:
 Kennedy Cove, Bucht der Anvers-Insel im Palmer-Archipel
 Kennedy-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Kennedy Peak, Berg im Königin-Marie-Land
 Kennedy Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Kap Kennedy (Antarktika), Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands
 Mount Kennedy (Antarktika), Berg im Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 Cape Kennedy, temporärer Name eines Küstenabschnitts in Florida, siehe Cape Canaveral (Küstenabschnitt)
 Hugh Kennedy & Company, britischer Hersteller von Automobilen
 Kennedy Manufacturing, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Kennedy (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Model Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kennedy
 Kennedy-Kanal, Kanal zwischen Kanada und Grönland
 Kennedy Township
 Kennedy (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Mount Kennedy, Berg in Kanada
 The Kennedys, Begriffsklärung
 Villa Kennedy
 Kenedy
 O’Kennedy